Alteutha är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Baird 1845. Alteutha ingår i familjen Peltidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Alteutha